Gepiu (<  "lână"):
 Comuna Gepiu (), o comuna în județul Bihor, Transilvania, România
 Gepiu, un sat în județul Bihor, Transilvania, România
 Râul Gepiu, un curs de apă, afluent al Canalului Colector Criș
 Râul Valea Neagră, Gepiu, un curs de apă, afluent al râului Gepiu

Toponime românești